Charmoy ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Charmoy (Aube) im Département Aube
 Charmoy (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Charmoy (Yonne) im Département Yonne

Charmoy ist der Familienname folgender Personen:
 François Bernard Charmoy (1793–1869), französischer Orientalist

Siehe auch:
 Charmois